Sika peut faire référence à :

Langue 
 Le sika, langue austronésienne parlée en Indonésie sur l'île de Florès.

Toponyme 
 Sika, localité du département de Nasséré, au Burkina Faso ;
 , île indonésienne de l' dans les Petites îles de la Sonde ;
 , montagne du Zimbabwe.

Anthroponyme

Prénom 
 Sika est un prénom africain : 
 au Ghana et en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo, il signifie « l'or » dans les langues du groupe akan.
 au Bénin, c'est un prénom en langue fon que l'on peut donner aux filles qui naissent le lundi.
 Sika est également un prénom tongien.

Sika comme prénom 
Sika est un prénom africain et tongien notamment porté par :
 Sika Bella Kaboré, ou Sika Kaboré (1959-), juriste burkinabé, épouse de Roch Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso.
 Sika Manu (1987-), joueur de rugby à XIII néo-zélandais d'origine tongienne ;
Sika Fakambi (1976-), traductrice littéraire ;

Sika comme patronyme 
Sika est un nom de famille africain et tongien notamment porté par :
 Paul Sika (1985-), photographe ivoirien ;
 Philemon Opong Sika (1966-), plus connu comme P. O. Sika, artiste-peintre ghanéen ;
 Salesi Sika (1976-), joueur de rugby à XV international américain d'origine tongienne ;
 Semisi Sika (1968-), homme politique tongien.

Sika comme pseudonyme 
 Sika Anoa'i (1945-), catcheur samoan.

Entreprise 
 Sika est une entreprise suisse qui produit des matériaux de construction.

Religion 
 Sika (également orthographié shikha), coupe de cheveux monastique arborée par les moines et pratiquants Hindous de l'Ordre Monastique Vaisnava. Il s'agit d'une petite touffe de cheveux qu'on laissent pousser à l’arrière du crâne alors que le reste de la tête est tondue.

Musique 
 Le sika, un des sept modes fondamentaux de la musique andalouse algérienne.
 , chanson de Noël composée par l'auteur-compositeur-interprète finlandais Juice Leskinen, sortie en 1980.

Zoologie 
 Le cerf sika (cervus nippon), espèce de cervidés originaire d'Asie.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Prénom africain